Пётр Вальронт:
 Вальронт, Пётр Павлович (1834—1906) — генерал-лейтенант.
 Вальронт, Пётр Степанович (1784—1825) — Георгиевский кавалер (лейтенант; № 3432; 15 февраля 1819).